Sweetest Thing – brano musicale degli U2
 La cosa più dolce... (The Sweetest Thing) – film del 2002 diretto da Roger Kumble